

Wydarzenia 

 Rzymianie zdobyli sycylijskie Syrakuzy i Kapuę

Zmarli 
 Korneliusz Scypion